Ремюза () — французская фамилия. Известные носители:

 Ремюза, Клер Элизабет де (1780—1821) — французская графиня, писательница и владелица влиятельного салона;
 Ремюза, Огюст Лоран де (1762—1823) — французский чиновник и придворный, муж Клер де Ремюза.
 Ремюза, Поль Луи Этьен (1831—1897) — французский политик, один из редакторов «Journal des Débats», сын Франсуа Ремюза;
 Ремюза, Франсуа Мари Шарль де (1797—1875) — французский граф, политический деятель и писатель, сын графини Ремюза;
 Абель-Ремюза, Жан-Пьер (1788—1832) — выдающийся французский синолог, один из основоположников современного западного китаеведения.

Примечания